Omaha je lahko:

 Omaha, mesto v Nebraski, ZDA
 USS Omaha, ime več plovil Vojne mornarice ZDA